Claude Wesly (1930 -), plongeur français ;
 Fernand Wesly (1894 - 1983), peintre belge.

Voir aussi 
 Wesly un diminutif du prénom Wesley.